

Biografia
Edward era il figlio primogenito di Charles Howard, I conte di Carlisle e di sua moglie Anne, figlia di Edward Howard, I barone Howard di Escrick.

Egli venne eletto alla Camera dei comuni per la circoscrizione di Morpeth nel 1666 e sedette in questo seggio sino al 1679 quando passò alla rappresentanza per il Cumberland sino al 1681 quando nuovamente cambiò per Carlisle sino al 1685. In quest'ultimo anno egli succedette alla morte del padre ai titoli della sua casata ed entrò nella Camera dei lord. Egli prestò anche servizio come Governatore di Carlisle tra il 1679 ed il 1687.

Lord Carlisle sposò Elizabeth, figlia di Sir William Uvedale, nel 1668. Edward morì nell'aprile del 1692 a soli 45 anni di età e venne succeduto dal figlio Charles. Sua moglie morirà nel 1696.

Bibliografia
Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett's Peerage and Baronetage (ed. 1990). New York: St Martin's Press, 1990.

e